

Miejscowości w Polsce 
 Leśniaki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Leśniaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Leśniaki – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz 
 Leśniaki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska

Miejscowość na Białorusi 
 Leśniaki – wieś  w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołkowysk

Miejscowości na Ukrainie
 Leśniaki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Leśniaki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim

Zobacz też 
 Leśniaki Chabielskie